Персимметричная матрица — матрица, симметричная относительно побочной диагонали, то есть такая -матрица , для которой  для любых  и .

Например, персимметричная матрица размерности 5×5 имеет вид:
 .

Может быть определена через понятие перъединичной матрицы : матрица  персимметрична, если .

Любая линейная комбинация персимметричных матриц является персимметричной матрицей. Матрица, обратная к невырожденной персимметричной матрице, также является невырожденной персимметричной матрицей. Если  — симметричная матрица, то  и  — персимметричные матрицы (одна получается из другой транспонированием).

Симметричная персимметричная матрица называется бисимметричной.

Примечания 

Типы матриц